Belwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belwood (Alabama)
 Belwood (North Carolina)

in Kanada:
 Belwood (Ontario)

Siehe auch:
 Bellwood
 Bellewood